Малый Чингис — название рек:

Россия 
 Малый Чингис (приток Оби)
 Малый Чингис (приток Чингиса) — приток реки Чингис